Вулиця Олесницького — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Олесницького — вулиця в Залізничному районі Львова.
 Вулиця Олесницького — вулиця у Івано-Франківську.
 Вулиця Олесницького — вулиця у м. Стрий Львівської області.

Вулиці, названі на честь людей